Wierchowina – miasto na Ukrainie
 Wierchowina – motorower produkcji ZSRR